Ля (, міжнародне позначення A) одна із семи назв нот.

Частота звуку в першій октаві (рівномірно темперований стрій): 440 Герц Стандартна частота камертону.

Нотація в різних октавах

Абсолютна висота

Примітки 

Ноти